Agano – miasto japońskie w prefekturze Niigata
 Agano – rzeka w Japonii
 Agano – typ lekkich krążowników produkcji japońskiej